Botafogo FC (Kaapverdië), voetbalclub uit Kaapverdië
 Botafogo FC (João Pessoa), voetbalclub uit João Pessoa, Brazilië
 Botafogo FC (Ribeirão Preto), voetbalclub uit Ribeirão Preto, Brazilië